

Geografia
Stati Uniti d'America
 Catharine – città della Contea di Schuyler, New York
 Catharine – township della Contea di Blair, Pennsylvania

Onomastica
 Catharine – variante inglese del nome proprio di persona Caterina